Пламен е българско мъжко лично име, което има сходно значение с името Огнян (Огнен) - свързано е с култа към огнените божества.

Към края на 2009 година Пламен е шестнадесетото по разпространеност мъжко име в България, носено от около 41 000 души (1,11% от мъжете).

Източници

Външни препратки 

Български имена
Мъжки имена